Афанасьев, Анатолий: Афанасьев, Анатолий Александрович (1942—2020) — белорусский физик, член-корреспондент НАН Беларуси (2004).
 Афанасьев, Анатолий Васильевич (1877—1952) — русский и советский военачальник, подполковник (1917).
 Афанасьев, Анатолий Владимирович (1942—2003) — русский писатель, драматург.
 Афанасьев, Анатолий Георгиевич (1912—2003) — советский военачальник, Герой Советского Союза, генерал-майор.
 Афанасьев, Анатолий Павлович (1920—2004) — русский поэт, фольклорист, военный медик.
 Афанасьев, Анатолий Петрович (род. 1929) — российский художник.
 Афанасьев, Анатолий Петрович (топонимист) (1934—2005) — российский историк и топонимист.